Antonio Soler kan syfta på bland andra:

* Antonio Soler (1729–1783), spansk tonsättare
 Antonio Soler (född 1956), spansk författare